

Geografia
 Ruvuma – fiume dell'Africa orientale
 regione del Ruvuma – regione della Tanzania

Astronomia
 1427 Ruvuma – asteroide della fascia principale